Název Rovensko má více sídel:
 Rovensko pod Troskami, městečko v Českém ráji
 Rovensko (okres Šumperk), obec v okrese Šumperk
 Rovensko (Banát), česká vesnice v rumunském Banátu
 Rovensko (okres Senica), obec na Slovensku v okrese Senica

Podobný název má

 Roveňsko, obec v okrese Pardubice